Ла-Вільдьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Ла-Вільдьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Ла-Вільдьє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер